Alfred Bäumler (1887-1968), philosophe et pédagogue allemand ;
 Hans-Jürgen Bäumler (1942-), patineur artistique, devenu acteur, chanteur et animateur allemand ;
 Jean-Pierre Baeumler (1948-2021), premier maire de Thann, conseiller régional en Alsace.

Homonymie
Patronyme allemand